Химн на Чешката република е композицията „Kde domov můj?“ („Къде е моята родина?“).

В качеството му на химн се използва от 1993 г.

Текст

Външни препратки 
Химн на Чехия.MP3 

Чехия
Национални символи на Чехия
Чешка музика
Чешка литература